Buzzanca ist der Familienname folgender Personen:
 Gino Buzzanca (1912–1985), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Buzzanca (* 1954), italienischer Arzt und Politiker
 Lando Buzzanca (1935–2022), italienischer Schauspieler